Il singolare del Movistar Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sláva Doseděl era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Hernán Gumy ha battuto in finale 6–4, 7–5 Marcelo Ríos.

Teste di serie

  Marcelo Ríos (finale)
  Félix Mantilla (semifinali)
  Alberto Berasategui (semifinali)
  Hernán Gumy (campione)

 Marcelo Filippini (quarti di finale) 
 Galo Blanco (secondo turno) 
 Fernando Meligeni (quarti di finale) 
 Nicolás Pereira (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 1996
ATP Tour 1996